La Cuboïte est un synonyme désuet, qui peut désigner deux espèces minérales (zéolithes) :
l'analcime  Johann August Friedrich Breithaupt ou 
la chabazite.

Notes et références 
 

Zéolithe
Aluminium (minéral)
Sodium (minéral)